Tokushima se poate referi la:

 Municipiul Tokushima, o localitate din Japonia.
 Prefectura Tokushima, o diviziune administrativă din Japonia.